Приворо́т — суеверие, по эзотерически-оккультным верованиям ряда лиц — магическое воздействие на человека с целью возникновения у него эмоционального и физического влечения к другому человеку.

Топоним

Россия 
 Приворот — деревня, Чагодощенский район, Вологодская область, Россия.
 Приворот — железнодорожная станция, Чагодощенский район, Вологодская область, Россия.
 Приворот — деревня, Ивановское сельское поселение, Весьегонский район, Тверская область, Россия.
 Приворот — деревня, Романовское сельское поселение, Весьегонский район, Тверская область, Россия.
 Приворот — деревня, Пушкиногорский район, Псковская область, Россия.

Украина 
 Приворот — железнодорожная станция, село Весёлое Поле, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.
 Приворот — бывший посёлок при железнодорожной станции Приворот, вошел в состав села Весёлое Поле, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.